RUE – skrót Rady Unii Europejskiej
 RUE – kod ICAO lotniska w Butembo

Zobacz też:
 Rue